O Sistema Nacional de Processamento de alto Desempenho é um sistema de processamento distribuído desenvolvido e coordenado pelo Laboratório Nacional de Computação Científica. O sistema está distribuido em oito Centros Nacionais de Processamento de Alto Desempenho - CENAPDs.

CENAPDs

 Núcleo de Atendimento em Computação de Alto Desempenho
 Centro Nacional de Supercomputação na Região Sul
 Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em São Paulo
 Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho no Nordeste
 Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho no Rio de Janeiro
 Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em Minas Gerais e Centro Oeste
 Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho Ambiental
 Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em Pernambuco

Ligações externas
 Página oficial do SINAPAD

Instituições de pesquisa do Brasil
Computação distribuída